Пилл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1984) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс».
  (род. 1938) — британский дипломат и юрист, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса (1995—2013).
 Пилл, Элисон (род. 1985) — канадская актриса.

См. также